Kefar Jedidja
 Jedidja Be’eri
 Szaul Jedidja Elazar Taub
 Jedediasz